Magyar Hírlap (1849–1852) napilap
Magyar Hírlap (1877–1879) napilap
Magyar Hírlap (1891–1938) napilap
Magyar Hírlap (1968–) napilap
Felvidéki Magyar Hírlap (1938-1939)
Pesti Magyar Hírlap (1939-?)
Prágai Magyar Hírlap (1922-1938) napilap